Josias ist ein männlicher Vorname, abgeleitet vom hebräischen Josia. Er setzt sich zusammen aus der Wurzel ’šh und dem theophoren Element יָהוּ jāhû: „der HERR heilt“, „der HERR pflegt“.

Bekannte Namensträger 

 Joschija  (hebr.: יאשיהו, auch Josia; um 647–609 v. Chr.), von 640 bis 609 v. Chr. König des Reiches Juda (Südreich) aus der Dynastie der Daviden in der Königszeit Israels
 Josias Braun-Blanquet (geb. Braun; 1884–1980), Schweizer Botaniker
 Christian Karl Josias von Bunsen (1791–1860), preußischer Botschafter
 Josias Just (* 1953), Schweizer Komponist, Arrangeur, Musiklehrer und Klarinettenspieler
 Josias Kumpf (1925–2009), donauschwäbischer KZ-Wächter
 Josias Lorck (auch Josias Lorichs; 1723–1785), deutscher Pastor und Bibelsammler
 Josias Lukembila (* 1999) Fußballspieler
 Josias Moli (* 1954), Politiker und ehemaliger amtierender Präsident von Vanuatu
 Josias Rowley (1765–1842), britischer Admiral
 Franz Josias (Sachsen-Coburg-Saalfeld) (1697–1764)
 Friedrich Josias Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha (1918–1998), von 1954 bis 1998 Chef und Oberhaupt des Hauses Sachsen-Coburg und Gotha
 Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1737–1815), Reichsgeneralfeldmarschall und letzter kaiserlicher Generalfeldmarschall
 Josias Simler (auch Josias Simmler; 1530–1576), Schweizer Theologe und Landeskundler
 Heinrich Wilhelm Josias Thiersch (1817–1885), deutscher Philologe, Theologe und Kirchendiener der frühen katholisch-apostolischen Gemeinden
 Josias I. (Waldeck) (Josias I. von Waldeck-Eisenberg; 1554–1588), Graf von Waldeck-Eisenberg
 Josias I. (Waldeck-Bergheim) (1696–1763)
 Josias II. (Waldeck-Bergheim)
 Josias (Waldeck-Wildungen) (1636–1669), braunschweigischer Generalmajor
 Josias zu Waldeck und Pyrmont (1896–1967), SS-Obergruppenführer
 Josias Weitbrecht (1702–1747), Anatom aus Württemberg

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Theophorer Personenname